Mehrān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mehrān (kommunhuvudort), Ilam, 
 Shahrestān-e Mehrān, kommun, Ilam, 

Robotskapade Iranförgreningar